Euclastes es un género extinto de tortuga marina. Fue nombrada originalmente por Edward Drinker Cope en 1867, y abarca a tres especies. E. hutchisoni, fue nombrada en 2003 pero fue luego reasignada al género Pacifichelys, mientras que 'E. coahuilaensis' nombrada en 2009 fue reasignada a Mexichelys coahuilaensis en 2010

Descripción 
A diferencia de las tortugas marinas Toxochelys y Eochelone, Euclastes tenía un paladar secundario. Sin embargo, el paladar secundario de Euclastes no es tan extenso como en Ctenochelys. El género puede distinguirse de las tortugas marinas posteriores por su cráneo ancho y bajo; su paladar ancho y aplanado; un hueso dentario también plano y ancho con una alargada sínfisis; y un borde bajo en el pico. El dentario y paladar anchos le daban a Eochelone unas mandíbulas aplanadas y amplias ideales para aplastar organismos de concha dura.

Clasificación

Especies 
 E. acutirostris
 E. wielandi
 E. platyops
 E. gosseleti
 E. meridionalis

Filogenia 
Cladograma basado en los análisis de Lynch y Parham (2003) y Parham y Pyenson (2010):

Referencias

Enlaces externos 
 www.scistp.org
 Euclastes en The Paleobiology Database.(en inglés)

†
Fósiles del Mioceno
Fósiles de América
Reptiles extintos